NGC 415 (другие обозначения — ESO 352-14, MCG −6-3-24, IRAS01077-3545, PGC 4161) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Скульптор.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Скульптор (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой
0415